Solrød kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Solrød Landsby – landsby i Solrød Sogn, Solrød Kommune
 Solrød Kommune – kommune i Region Sjælland
 Solrød Sogn – sogn i Solrød Kommune
 Solrød Strand – by i Solrød Kommune